La allanite-(Ce) è un minerale pirognomico appartenente al gruppo dell'allanite. Costituzionalmente un epidoto.

Abito cristallino 
Monoclino prismatico

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura 
Di solito in cristalli prismatici tozzi o allungati

Caratteri chimici 
Solubile a caldo in HCl con residuo di silice colloidale o polverulenta

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Sorosilicati